Сборная Греции по шахматам представляет Грецию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Греческая шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2609 (2011).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах: Василиос Котрониас (11 раз)
 На командных чемпионатах Европы: Христос Баникас, Иоаннис Папаиоанну и Стелиос Халкиас (все по 6 раз)

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах:  Евстратиос Гривас — 3-я доска (1998)
 На командных чемпионатах Европы:  
 Спиридон Скембрис — 2-я доска (1992)
 Евстратиос Гривас — 3-я доска (1989)

Вторая сборная 
На двух домашних олимпиадах, прошедших в Салониках в 1984 и в 1988 годах, за Грецию выступала помимо основной также вторая сборная:

Примечания

Ссылки 

Ш
Г
Шахматы в Греции